Large Hadron Collider – acceleratore di particelle
 Laurea honoris causa – titolo accademico straordinario
 Linköpings HC – squadra di hockey su ghiaccio svedese
 Lausanne HC – squadra di hockey su ghiaccio svizzera